Aisan Racing Team (Код UCI: AIS) — японская континентальная шоссейная велокоманда, основанная в 2006 году. Главным спонсором выступает компания Aisan. Руководит коллективом бывший велогонщик Такуми Бэппу.

Состав 2018 года

Главные победы 

2006
 Тур Хоккайдо — Тайдзи Ниситани
Пролог — Кадзухиро Мори
Этап 3 — Тайдзи Ниситани
Этап 4 Хералд Сан Тур — Сатоси Хиросэ
2007
Этап 7 Тур Тайваня — Сатоси Хиросэ
Этап 2 Тур Хоккайдо — Тайдзи Ниситани
Этапы 6 и 8 Тур Южно-Китайского моря — Тайдзи Ниситани
2008
Этап 3 Тур Восточной Явы — Тайдзи Ниситани
Этап 1 Тур Кумано — Сатоси Хиросэ
Этапы 2 и 3 Тур Хоккайдо — Кадзухиро Мори
Этап 6 Тур Хоккайдо — Тайдзи Ниситани
2009
 Чемпионат Японии в групповой гонке — Тайдзи Ниситани 
 Чемпионат Японии в индивид. гонке — Кадзухиро Мори
Этап 6 Джелаях Малайзия — Тайдзи Ниситани
Этап 3b Тур Сингкарака — Тайдзи Ниситани
Этап 2 Тур Хоккайдо — Кадзухиро Мори
2010
Этап 4 Тур Лангкави — Тайдзи Ниситани
Пролог Тур Хоккайдо — Тайдзи Ниситани
 Тур Южно-Китайского моря — Кадзухиро Мори
2011
Этап 4 Тур Лангкави — Такеаки Аябэ
Этап 8 Тур Тайваня — Тайдзи Ниситани
Этап 1 Тур Кумано — Синпэй Фукуда
Этап 3 Тур Кумано — Тайдзи Ниситани
Этап 4 Тур Сингкарака — Ясухару Накадзима
Этап 2 Тур Хайнаня — Ясухару Накадзима
 Тур Окинавы — Кадзухиро Мори
2012
Этап 5 Тур Японии — Тайдзи Ниситани
Этап 1 Тур Сингкарака — Масакадзу Ито
Этап 6 Тур Сингкарака — Ясухару Накадзима
Этап 4 Тур Китая I — Тайдзи Ниситани
2013
Пролог и Этап 6 Тур Японии — Тайдзи Ниситани
Этап 3 Тур Иджена — Синпэй Фукуда
2014
 Тур Таиланда — Ясухару Накадзима
Этап 6 — Тайдзи Ниситани
Этап 1 Тур Восточной Явы — Ясухару Накадзима
2015
 Тур Таиланда — Ясухару Накадзима
2016
Этап 1 Тур Таиланда — Ясухару Накадзима
Этап 2 Тур Таиланда — Сики Куроэда
2017
Этап 2 Тур Хоккайдо — Хаято Окамото
2018
Этап 1 Тур Тайваня — Хаято Окамото
Этап 3 Тур Ломбока — Сики Куроэда

Рейтинг UCI Asia Tour

Ссылки
Официальный сайт 
Профиль команды на FirstCycling 
Профиль команды на ProCyclingStats 

Велосипедные команды
Велокоманды из Японии